Das Beste bezeichnet:

 eine Zeitschrift und einen gleichnamigen Verlag; siehe Reader’s Digest
 ein Album des deutschen Rappers Bushido von 2007; siehe Das Beste (Bushido-Album)
 ein Album der deutschen Band Culcha Candela von 2010; siehe Das Beste (Culcha-Candela-Album)
 ein Lied der deutschen Band Silbermond von 2006; siehe Das Beste (Lied)
Siehe auch: